Vaara peut signifier:

Toponyme 

 Vaara, quartier de Oulu.

Patronyme 
 Arvo Vaara (né en 1891), journaliste
 Eero Vaara (né en 1968), économiste d'entreprise
 Elina Vaara (1903-1980), poète, auteur
 Ilo Waara (né en 1874), auteur
 Maria Danger (1931-1992), auteur
 Roi Vaara (né en 1953), artiste de la performance
 Salomon Waara (1855-1926), fabricant de cuir
 Tero Vaara (né en 1965), chanteur du groupe Mamba
 Topi Vaara (né en 1913), auteur de guerre
 Väinö Vaara (1874-1957), enseignant, historien et directeur de compagnie d'électricité